Малкольм Венвилль () — британский кинорежиссёр, ставший известным благодаря фильму «Криминальная фишка от Генри».

Биография 
Первый короткий фильм снял в 1997 году. В полнометражном кино дебютировал в 2009 году, сняв фильм «44 дюйма». Его вторая полнометражная картина, «Криминальная фишка от Генри», принесла ему большую известность.

Увлечения 
Увлекается фотографией и в 2009 году выпустил книгу фотографий  с портретами мексиканских рестлеров.

Фильмография

Полнометражные фильмы
 2009 — 44 дюйма  / 44 Inch Chest 
 2011 — Криминальная фишка от Генри / Henry's Crime

Короткометражные фильмы
 1997 — Немое кино / Silent Film
 1997 — Вспоминая сестру Рут / Remembering Sister Ruth

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Commercials by Venville at Anonymous Content

Фотографы Великобритании